HD 176986 — звезда в созвездии Орла. Находится на расстоянии приблизительно 86 световых лет от Солнца. Вокруг звезды обращаются, как минимум, две планеты.

Характеристики 
HD 176986 — звезда 8,45 видимой звёздной величины; это оранжевый карлик главной последовательности с массой и радиусом, равными 78% и 78% солнечных соответственно. Светимость звезды составляет 33% солнечной. Температура поверхности звезды составляет около 4931 кельвинов. Возраст HD 176986 оценивается приблизительно в 4,3 миллиардов лет.

Планетная система 
В 2017 году группой астрономов, работающих в рамках программы RoPES (Rocky Planets in Equatorial Stars), было объявлено об открытии двух планет в системе. Наблюдения за звездой проводились в течение 13,2 лет с помощью спектрографов HARPS и HARPS-N. Планета HD 176986 b представляет собой горячую суперземлю массой в 5,74 масс Земли, вращающуюся на расстоянии 0,06 а.е. от родительской звезды. Вторая планета, HD 176986 c, относится к классу горячих газовых гигантов и имеет массу, равную 9,18 масс Земли. Её орбита лежит на расстоянии 0,11 а.е. от звезды. Температурный режим обеих планет горячее режима Меркурия.

См. также 
 Список звёзд созвездия Орла

Примечания

Ссылки 
 HD 176986 в Энциклопедии экстрасолнечных планет
 HD 176986 на сайте Планетные системы

Планетные системы
176986